Rock es el nombre de dos pueblos en Wisconsin, Estados Unidos:

  Rock (condado de Rock, Wisconsin).
  Rock (condado de Wood, Wisconsin).